Huli kan syfta på följande:

 Huli, by i Sundsvalls kommun, Sverige
 Huli (ö), ö i Norra Savolax, Finland
 Huli Qu, härad i Fujian, Kina